еПри Гонконга 2019 года (официально 2019 HKT Hong Kong ePrix) — 50-я юбилейная автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 10 марта 2019 года на городской трассе Харборфорнт-центр в Гонконге. Это был пятый этап сезона 2018-19, а также четвёртая гонка в истории еПри Гонконга. Впервые в своей карьере в чемпионате Стоффель Вандорн, пилот команды HWA, завоевал поул в дождевой квалификации, но в гонке не смог добраться до финиша в гонке. Сэм Берд, пилот команды Virgin, первым пересек финишную черту, но получил штраф, после того, как незадолго до финиша он столкнулся с лидировавшим Андре Лоттерером и проколол ему колесо. В итоге победителем гонки стал Эдоардо Мортара, одержав первую победу в своей карьере.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Дождь. Воздух 19…18 °C. Трасса 19 °C

Суперпоул

Примечание 
  Эдоардо Мортара получил штраф в 3 позиции за превышение скорости под красными флагами

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Гонка была остановлена примерно на 15 минут на первом круге из-за аварии Фелипе Насра.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке
 Три очка за поул-позицию
 Сэм Бёрд получил штраф в 5 секунд за столкновение с Андре Лоттерером
 Жан-Эрик Вернь получил штраф в 5 секунд за столкновение с Томом Дильманном

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Международные спортивные соревнования в Гонконге